Francesco De Feo (1828-1879), patriote italien ;
  (1875-1955), amiral et homme politique italien, gouverneur de l'Érythrée ;
 Luciano De Feo (-1974), avocat et journaliste italien de cinéma ;
  (1905-1968) écrivain, journaliste et scénariste italien ;
  (1912-1985), écrivain et journaliste italien ;
 Francesco De Feo (1920-), réalisateur et scénariste italien ;
  (1928-2002), architecte italien ;
 Luciano De Feo (1962-), producteur italien de cinéma.

Voir aussi